Kretz ist der Name

 der Ortschaft Kretz in Rheinland-Pfalz

Kretz ist der Familienname folgender Personen:
 Claus Kretz (1950–2007), deutscher Politiker (CDU)
 Eric Kretz (* 1966), Schlagzeuger
 Friedrich Kretz (* 1952), deutscher Ordensgeistlicher, Pallottinerpater und Generalrektor
 Fruzsina Kretz (* 1994), ungarische Handball- und Beachhandballspielerin
 Henriette Kretz (* 1934), polnische Holocaust-Überlebende
 Ingrid Kretz (* 1959), deutsche Schriftstellerin
 Johannes Kretz (* 1968), österreichischer Komponist und Lehrer für Computermusik und Musiktheorie
 Ludwig Kretz (* 1943), österreichischer Radrennfahrer
 Michael Kretz (* 1966), österreichischer Politiker (SPÖ) und Unternehmensberater
 Nicola Kretz (1757–1830), Bäckermeister, Revolutionär der Französischen Revolution sowie Bürgermeister und Stadtdeputierter von Blieskastel
 Perry Kretz (1933–2020), deutsch-amerikanischer Fotograf und Journalist
 Pierre Kretz (* 1950), französischer Schriftsteller
 Ulrich Kretz (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Walter Kretz (* 1942), Schweizer Bildhauer
 Xavier Kretz (1830–1889), französischer Ingenieur

Siehe auch:
 Krätz
 Gretz
 Grätz
 Graetz